И́горь Бори́сович Ники́тин (25 апреля 1966, Уфа — 17 сентября 2013, Тольятти) — советский и российский хоккеист и тренер, чемпион России, обладатель кубка МХЛ.

Биография 
Воспитанник уфимской хоккейной школы. Дебютировал в уфимской команде «Салават Юлаев» в 1984 году. В том же году стал чемпионом Европы среди юниоров. 

В сезоне 1986/87 играл за ЦСКА, но провёл за него лишь 9 игр, после чего вернулся в «Салават Юлаев». С 1988 года играл в «Химике» (Воскресенск), став в том же году серебряным призёром чемпионата СССР, а в 1989 году — бронзовым призёром чемпионата.

В 1990 году окончил Самарский государственный педагогический университет. С этого же года выступал за «Ладу». В составе тольяттинского клуба, капитаном которого он был, Игорь Никитин стал чемпионом МХЛ и обладателем Кубка МХЛ (1994), серебряным призёром чемпионата МХЛ (1995), вице-чемпионом Кубка Европы (1995).

Сезон 1995/96 Никитин провёл в московском ЦСКА, два последующих в самарском ЦСК ВВС. Дальнейшую карьеру продолжил в клубах высшей лиги «Мотор» (Заволжье), «Энергия» (Кемерово), «Рубин» (Тюмень), «Нефтяник» (Лениногорск), завершив её в 2002 году.

С июня 2004 года работал тренером в СДЮШОР ХК «Лада». Тренировал команду «Лада-90» до 2007 года, в 2007—2008 годах — тренер молодёжной команды «Лада-91» и команды мастеров «Лада-1».

Скоропостижно скончался в 2013 году.

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Лада»
Выпускники Поволжской социально-гуманитарной академии